Manikpur (Haora), een plaats in de Indiase deelstaat West-Bengalen
Manikpur (Pratapgarh), een plaats in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh